Торсуков — фамилия; имеет женскую форму Торсукова.
 Торсуковы — дворянский род.
 Торсуков, Александр Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Торсуков, Ардалион Александрович (1754—1810) — российский военный и государственный деятель.
 Торсукова, Екатерина Васильевна (урождённая Перекусихина; 1772—1842) — фрейлина русского императорского двора, жена генерал-майора Ардальона Александровича Торсукова.